Cherokee County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Cherokee County (Alabama) – okres státu Alabama
 Cherokee County (Georgie) – okres státu Georgie
 Cherokee County (Iowa) – okres státu Iowa
 Cherokee County (Kansas) – okres státu Kansas
 Cherokee County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Cherokee County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Cherokee County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Cherokee County (Texas) – okres státu Texas